Strijkkwartet nr. 13 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 13 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 13 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 13 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 13 (Villa-Lobos)